После бала:

 «После бала» — рассказ Льва Толстого.
 «После бала» — балет композитора Генриха Вагнера.
 «После бала» — фильм Жоржа Мельеса.

См. также 
 After the Ball